Vanquish steht für:
 Aston Martin Vanquish, britischer Sportwagen
 Aston Martin V12 Vanquish, britischer Sportwagen
 Vanquish (Computerspiel), Computerspiel